Центральный банк Чили () — центральный банк Республики Чили.

История 
21 августа 1925 года принят закон о создании государственного Центрального банка Чили. 11 января 1926 года банк начал операции.

Список председателей банка

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чили
Экономика Чили